Ndian kan syfta på följande platser:

Kamerun 

 Ndian Division, departement, Sydvästra regionen, 
 Mundemba (ort), Sydvästra regionen, 

Robotskapade Kamerunförgreningar